Met hart en ziel kan verwijzen naar:

 Met hart en ziel (album), het zesde studioalbum van Tröckener Kecks;
 Met hart en ziel (single), een single van Tröckener Kecks;
 Met hart en ziel (NCRV), een tv-programma van de NCRV.